Dividida em várias etapas, a edição 2008 do Campeonato Fluminense de Rugby conta com a participação de quatro equipes: 
Niterói Rugby Football Clube - Niterói 
Belo Horizonte Rugby Clube - Belo Horizonte - MG (convidado)
UFF Rugby (Universidade Federal Fluminense) - Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Rugby Football Clube - Rio de Janeiro

Estatísticas da Edição 2008

Critérios
Vitória = 4 Pontos; Empate = 2 pontos; Derrota ou WO = 0 ponto.
Bônus: Equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1 ponto; Equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1 ponto.
Desempate: a) Confronto direto; b) Saldo de tries no confronto direto; c) Numero de Tries no Campeonato; d) Saldo de Tries no campeonato; e) Saldo de pontos no Campeonato; f) Menor número de cartões vermelhos no campeonato; g) Menor Número de Cartões amarelos no Campeonato; h) Sorteio.

Tabela de jogos 

Campeonato Fluminense de Rugby
Rugby de 2008 no Brasil